Кларкстон има више значења:
 Кларкстон (Џорџија)
 Кларкстон (Мичиген)
 Кларкстон (Јута)